Cochemiea pondii subsp. setispina es una especie fanerógama de la familia Cactaceae. Es un cactus que se ramifica desde la base, formando grupos de hasta 30 tallos y 2 m de diámetro. Los tallos crecen verticalmente y alcanzan hasta 60 cm de altura y 10 cm de diámetro. Esta planta se reproduce varias veces durante su vida (estrategia de reproducción policárpica). Las flores son hermafroditas, de hasta 8 cm de largo y de color escarlata, necesitan el polen de otras flores para ser fertilizadas (fertilización cruzada). El fruto tiene forma de huevo, mide 3 cm de longitud y también es de color escarlata. Se dispersa  a través de las semillas y los frutos.

Clasificación y descripción 
Plantas que crecen formando agrupaciones de hasta 30 tallos, y de hasta 2 m de extensión. Tallos ascendentes, hasta de 6 dm de altura y 1 dm de diámetro. Tubérculos cortos. Axilas lanosas. Espinas radiales 10 a 12, ampliamente extendidas, blancas con la punta de color café, desiguales, de 1 a 3,4 cm de longitud. Espinas centrales 1 a 4, más gruesas que las radiales, de 2 a 5 cm de longitud, siendo la inferior la más larga, muy ganchuda y frecuentemente torcida. Flores con forma de tubo, de hasta 8 cm de longitud, de color escarlata. Fruto obovoide, de 3 cm de longitud, escarlata. Semillas negras, foveoladas.'' (con el nombre de Cochemiea setispina).

Distribución 
Esta especie se localiza sólo en México (endémica) y tiene una distribución restringida. Se encuentra en la Isla Ángel de la Guarda, en la sierra de San Borja (al oeste y suroeste de la Bahía de los Ángeles), en la sierra de San Francisco (al norte de San Ignacio) y en el Cerro la Sandía, en el estado de Baja California; y en la Sierra de Santa Lucía, en Baja California Sur.

Ambiente
Vive entre los 250 a 1800 , siendo más abundante a mayor altura, en vegetación de matorral xerófilo. Prefiere las paredes de los cañones y los acantilados, entre rocas y con buen suelo.

Estado de conservación
Existe poca información sobre la biología de esta especie, su rango de distribución es pequeño y sus poblaciones son reducidas. Se encuentra Sujeta a Protección Especial (Pr), en la Norma Oficial Mexicana 059 (NOM-059-SEMARNAT-2010). La UICN no ha evaluado su estado (NE). La familia Cactaceae se encuentran en el Apéndice II de la CITES. Al encontrarse en categoría de riesgo, en México está regulada bajo el Código Penal Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y la Ley General de Vida Silvestre.

Usos	
Ornamental

Véase también 
Cochemiea pondii maritima

Referencias

Enlaces externos 
 CONABIO especies prioritarias 
 CITES 
 Lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN 
 Enciclovida tiene un artículo sobre Cochemiea pondii subsp. setispina
 Naturalista.

Flora de México
Cactaceae